

Sources 
 Données de SNCF Réseau concernant la ligne  , publiées sur SNCF Open Data (consulté le ).
 Géoportail  et/ou Google Maps (sites consultés le ), pour divers points de détails.

Saint-Denis à Dieppe